Сенница туллия или Сенница болотная, или Сатир большой жёлтый () — вид дневных бабочек из семейства бархатниц ().

Этимология названия 
Видовой эпитет  связан с Туллией, дочерью Сервия Туллия, шестого римского императора, или дочерью Марка Туллия Цицерона, оратора, писателя и юриста.

Описание 
Длина переднего крыла от 18—20 мм (самцы) до 19—22 мм (самки). Крылья сверху охристо-жёлтые, однообразно окрашенные, без затемнения по краю; переднее крыло с мелким, не всегда выраженным светлым пятнышком у вершины, которому снизу соответствует мелкое светлое глазчатое пятно с тёмным центром; по краю заднего крыла иногда расположены 1—3 светлых глазчатых пятна. Нижняя сторона переднего крыла охристо-жёлтая, привершинная область и внешний край светло-серые. Заднее крыло снизу серое с белесоватым пятном неправильной формы и с мелкими глазчатыми пятнами антимаргинального ряда или без них; прикорневая половина заднего крыла густо опушена. Половой диморфизм во внешности выражен слабо, самка крупнее, окрашена несколько светлее.

Описана с острова Зеландия, Дания.

Распространение 
Умеренная Евразия, местами до Приполярья, на юг до северной лесостепи, в горах Кавказа, Урала, Сибири, Монголии, севера Дальнего Востока. Северная Америка. Закавказье, Турции и Иране отсутствует.

Локальный обитатель равниной части лесного и лесостепного пояса Восточной Европы от Польши, Прибалтики и Южной Финляндии до Уральских гор. На юго-западе Восточной Европы распространен в Карпатах. На Украине ранее встречался в Одесской и Донецкой областях, однако в настоящее время в этих местах, возможно, вымер. В европейской России не встречается южнее Калужской, Московской, Рязанской областей, севера Чувашии, севера и востока Пензенской области и окрестностей Казани в Татарии. Известна изолированная популяция в Курской области. Вид исчез в Венгрии и Хорватии.

Местообитания 
В лесах средней полосы Европы населяет низинные болота, заболоченные пойменные (заливные) и низинные луга, реже встречается на лугах, примыкающих к верховым болотам. В Карпатах обитает на увлажненных лесных полянах и опушках, в горы поднимается до 1600 м над ур. м. На Урале встречается во влажных осоковых и горцевых лугах, по южной границе ареала — нередко населяет злаково-горцевые болотистые луга и реликтовые торфянистые осоково-пушициевые луговины в сосновых лесах.

В Азии населяет тундры и болота, долинные луга, заболоченные и увлажнённые участки в тайге, редины в лиственничных лесах, каменноберёзовые леса Камчатки. Южнее предпочитает гумидные участки в сосняках, держится среди болот и около озёр в лесостепи, в рямах. В горах Южной Сибири попадается по долинам рек, на низкотравных высокогорных лугах, в ёрниках и тундрах, на высоте 1500—2600 м над уровнем моря.
На Кавказе встречается по хорошо увлажнённым альпийским и субальпийским лугам Главного Кавказского хребта, от 1800 до 2800 м над уровнем моря.

Биология 
Развивается в одном поколении. Лёт имаго — с июня до конца июля. На севере ареала пик лета смещается на июль, вплоть до середины августа.

Развитие 
Яйца желтоватые, шаровидные, со срезанной вершиной и многими продольными рёбрышками, по одному на растении или рядом на фрагментах опада. Самки откладывают яйца по одному на листья пушицы, овсяницы и некоторые виды осок.

Молодая гусеница зелёная, с тремя продольными желтоватыми полосками на каждом боку. После зимовки гусеница зелёная, с тёмной полоской вдоль спины в узком бело-жёлтом обрамлении. Ниже её и над дыхальцами продольные желтоватые линии. Голова зелёная, с жёлтым ротовым аппаратом. Гусеницы развиваются с зимовкой на третьем возрасте, питание происходит днем.

Куколка зелёная, иногда с неясными светлыми продольными линиями. На крыловых зачатках два — три тёмных мазка. Окукливается в начале лета на стеблях трав, ветвях кустарников.

Гусеницы питаются растениями:
 Осоковые
пушица (Eriophorum), осока (Carex), очеретник (Rhynchospora);
 Злаковые
овсянница (Festuca), мятлик (Poa), ковыль (Stipa).

Классификация 
Очень изменчивый вид, который даже на территории умеренной зоны равнинной Европы может образовывать множество форм, вследствие чего было описано большое число подвидов для локальных и небольших популяций по всей Европе. Существует 27 подвидов сенницы туллии:
  — Европа, Западная Сибирь
 
 
 
 
  — Малый Кавказский хребет. Данный подвид широко оторван от основного ареала вида. Отличается общей редукцией элементов крылового рисунка, более светлой окраской, нижняя сторона задних крыльев серая, почти без примеси коричневого и сильно опушена.
 
 
  — Алтай
 
 
 
 
 
 
 
  — Камчатка
 
 
 
 
  — Амурская область
 
  — Северная Европа, север Сибири (полуостров Ямал)
  — полуостров Чукотка
  — Северная Калифорния

Охрана 
В Красной книге Международного союза охраны природы (МСОП) вид имеет 3 категорию охраны (VU — уязвимый таксон, находящиеся под угрозой исчезновения в перспективе, в силу морфофизиологических и/или поведенческих особенностей, делающих их уязвимыми при любых, даже незначительных, изменениях окружающей среды).

Включен в «Красную книгу Европейских дневных бабочек» с категорией SPEC3 — вид, обитающий как в Европе, так и за её пределами, но находящийся на территории Европы под угрозой исчезновения.

Отнесен к категории сокращающихся видов в ряде стран Западной и Центральной Европы, в частности, в Польше. Также охраняется в местах локального обитания в Латвии и Словакии.

Источники

Ссылки 
 Coenonympha tullia на www.nic.funet.fi

Животные, описанные в 1764 году
Бархатницы
Насекомые Евразии
Насекомые Северной Америки